Tolstraat (Amsterdam)
Tolstraat (Zaltbommel)